Jan IV van Arkel (1085-1143), heer van Arkel en Heukelum uit het eerste huis Arkel;
Jan IV van Arkel (1314-1360), heer van Arkel uit het tweede huis Arkel.